Název Bystré má více sídel:
 Bystré (Mochtín) – část obce Mochtín v okrese Klatovy
 Bystré (okres Rychnov nad Kněžnou) – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Bystré (Skřivany) – zaniklá obec v okrese Hradec Králové
 Bystré (Stárkov) – část obce Stárkov v okrese Náchod
 Bystré (okres Svitavy) – město v okrese Svitavy
 Bystré (okres Vranov nad Topľou) – obec v okrese Vranov nad Topľou na Slovensku

 podobné názvy
 Bystré sedlo – sedlo v Tatrách
 Bystré jazierko – přírodní památka v oblasti Dunajské luhy
 Bystré plesá – jezera v Západních Tatrách

Související články 
 Bystrá (rozcestník)
 Bystrý

Externí odkazy